Christiana es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Christiana (condado de Dane, Wisconsin)
 Christiana (condado de Vernon, Wisconsin)